Jane Randolph Jefferson (1720 - 1776), mère du président américain Thomas Jefferson ; 
 Jane Randolph (1915 - 2009), actrice américaine.